Макси́м (умер ) — митрополит Киевский с 1283 года, преемник Киевского митрополита Кирилла II. По национальности грек. Канонизирован в лике святителей. Память совершается (по юлианскому календарю): 6 декабря (день смерти) и 23 июня (Собор Владимирских святых).

Политическая деятельность 

Прибыл на Русь из Константинополя в 1283 году.

После разорения Киева ордынским ханом Тохтой в 1299 году Максим перенёс митрополичью резиденцию («седалище») из Киева в Брянск, а затем во Владимир-на-Клязьме. Владимирский епископ Симеон был переведён в Ростов. Во Владимир же был переведён из Киева весь митрополичий причт, тогда как в древней столице оставлен митрополичий наместник.

Согласно Василию Ключевскому, «… в 1299 г. митрополит Максим, не стерпев насилия татарского, собрался со всем своим клиросом и уехал из Киева во Владимир на Клязьму…», что послужило началом дальнейшего приобретения городом Москвой значения церковной столицы Руси уже в годы его преемника, митрополита Петра.

В 1304 году во Владимире посадил на великокняжеский престол князя Тверского Михаила Ярославича. Пытался примирить московского князя Юрия Даниловича с Михаилом Ярославичем. Поддерживал тверских князей против Юрия Московского.

Церковная деятельность 

В 1295 году во Владимире низвёл с епископской кафедры Иакова и поставил Симеона.

В 1300 году в Новгороде посвятил во епископа Феоктиста.

В 1301 году прибыл в Константинополь на Патриарший собор, где епископ Сарский Феогност предложил для решения вопросы о нуждах Русской церкви.

Митрополит Максим установил правило о постах, назначив, кроме Великого поста, Апостольский, Успенский и Рождественский посты, и определил, когда разрешается пост среды и пятницы.

Автор «Правил о постах и хранении брака», где настаивал на обязательности церковного брака:

Пишу и о том затем, чтобы вы, чада мои, рождённые в купели, новосвященныя, принимали жен от святой Соборной и Апостольской Церкви, жена для спасения человеческого. Если же держите их в блуде, без венчания: что за помощь тебе? Нет, упрашивай и понуждай их, пусть, стары ли или молодые оне, венчаются в церкви.

Скончался митрополит Максим 6 декабря 1305 года во Владимире на Клязьме.

Митрополит был погребён во Владимирском Успенском соборе. Над местом погребения святителя была устроена позолоченная сень, на которой было написано золотыми буквами:

Максим грек священ бе в лето бытия мира 6791 от Рождества Христова в 1283 в Киев прииде, частого же ради нахождения татарского преселися из Киева в великороссийский град Владимир, пас Церковь Христову Максим 23 года, преставися в лето бытия мира 6812.

На стене над гробом святого была установлена Максимовская икона Божией Матери, написанная в 1299 году по видению митрополиту Максиму.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Святитель Максим, митрополит Киевский и Владимирский
 
 Максим, митрополит Киевский и Владимирский на сайте Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
 http://militera.lib.ru/common/solovyev1/04_03.html

Русские православные святые
Святители
Христианские святые XIV века
Митрополиты Киевские и всея Руси
Греческие церковные иерархи на Руси
Святые Украины
Похороненные во Владимире
Древнерусские писатели XIII века
Персоналии:Успенский собор (Владимир, Россия)